Mario Urteaga puede referirse a:

 Mario Urteaga Alvarado, pintor peruano del siglo XIX.

En cuanto a lugares se puede referir a:

 La Avenida Mario Urteaga, ubicada en la ciudad de Cajamarca (Perú).